|-
| 135101 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135102 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135103 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135104 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135105 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135106 - ||  || 22 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135107 - ||  || 19 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135108 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135109 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135110 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135111 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135112 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135113 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135114 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135115 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135116 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135117 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135118 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135119 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135120 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135121 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135122 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135123 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135124 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135125 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135126 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135127 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135128 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135129 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135130 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135131 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135132 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135133 - ||  || 28 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135134 - ||  || 28 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135135 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135136 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135137 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135138 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135139 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135140 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135141 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135142 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135143 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135144 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135145 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135146 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135147 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135148 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135149 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135150 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135151 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135152 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135153 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135154 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135155 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135156 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135157 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135158 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135159 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135160 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135161 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135162 - ||  || 24 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135163 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135164 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135165 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135166 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135167 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135168 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135169 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135170 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135171 - ||  || 25 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135172 - ||  || 26 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135173 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135174 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135175 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135176 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135177 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135178 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135179 - ||  || 19 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135180 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135181 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135182 - ||  || 21 august 2001 ||  || 
|-
| 135183 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135184 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135185 - || 2001 RR || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135186 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135187 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135188 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135189 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135190 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135191 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135192 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135193 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135194 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135195 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135196 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135197 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135198 - ||  || 6 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135199 - ||  || 13 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135200 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-